Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vojtěch Flégl e Daniel Vacek che hanno battuto in finale George Cosac e Florin Segărceanu 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd /  Cyril Suk (semifinali)
 Horacio de la Peña /  Alfonso González-Mora (primo turno)

 David Rikl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Francisco Clavet /  Horst Skoff (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Praga 1990